Irodalom
 Tűzkeresztség, Urbán Ernő drámája (1952)
 Tűzkeresztség, Andrzej Sapkowski lengyel író fantasy regénye, a Vaják könyvsorozat tagja
Film
 Tűzkeresztség, Bán Frigyes 1952-ben készült filmje
 Tűzkeresztség, Dick Richards 1972-ben készült filmje
Zene
 Tűzkeresztség, az Ossian zenekar 2004-es nagylemeze
hasonló
 StarCraft: Tűzkeresztség, Jeff Grubb amerikai író science fiction regénye